Джордж Скотт:
 Скотт, Джордж (Георг Келли Крамне, род. 1966) — шведский боксёр либерийского происхождения.
 Скотт, Джордж Гилберт (1811—1878) — английский архитектор и дизайнер интерьеров, рыцарь-бакалавр (1872).
  (1928-1998) — английский игрок в снукер.
 Скотт, Джордж Кэмпбелл (1927—1999) — американский актёр, режиссёр и продюсер, обладатель премии «Оскар».